Onderdistrict in Indonesië
 Sukaratu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukaratu (Cikeusal), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukaratu (Kalianda), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sukaratu (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukaratu (Bojongpicung), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaratu (Cilebar), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Sukaratu (Darmaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sukaratu (Gekbrong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukaratu (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukaratu (Malangbong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukaratu (Sucinaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukaratu (Sukaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java